Березинский

Топонимы
 Березинский — посёлок в Чесменском районе Челябинской области России.

См. также 
 Березинский район
 
 Березинский сельский округ
 Березинский биосферный заповедник